Кубок Либертадорес 1967 — 8-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Расинг».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Полуфиналы

Группа A

Плей-офф

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1967 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1967 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1967 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1967 году
Кубок Либертадорес